Władysław II Wygnaniec (1105–1159) – książę zwierzchni Polski 1138–1146
 Władysław II Przemyślida (1110–1174) – książę Czech 1140–1158; król Czech jako Władysław I 1158–1172
 Władysław II (1131–1163) – król Węgier 1162–1163
 Władysław II (ok. 1227–1247) – margrabia Moraw 1246–1247
 Władysław II Jagiełło (ok. 1362–1434) – król Polski 1386–1434
 Władysław II Dan – hospodar wołoski 1447–1448, 1448–1456
 Władysław II (1448–1462) – książę mazowiecki 1455–1462
 Władysław II Jagiellończyk (1456–1516) – król Czech 1471–1516 i Węgier 1490–1516